Avèze puede referirse a: 

 Avèze, comuna francesa situada en Gard.
 Avèze, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.